Wilcock ist der Familienname folgender Personen:

 David Wilcock (* 1973), US-amerikanischer Sprecher, Autor und Filmemacher
 Dennis Wilcock (* 1950), britischer Sänger
 J. Rodolfo Wilcock (Juan Rodolfo Wilcock; 1919–1978), argentinischer Schriftsteller, Lyriker und Literaturkritiker
 John Wilcock (1927–2018), britischer Journalist
 Ken Wilcock (* 1934), britischer Sprinter

Siehe auch:
 Wilcocks